William González – calciatore venezuelano
 William González – schermidore colombiano